

Personnalités 

 Henny Eman (né en 1948), homme d'État arubain, ancien Il fut par deux fois premier ministre ;
 Mike Eman (né en 1961), homme d'État arubain, Ministre-président d'Aruba.

Lieux 

 L’Emån, fleuve du sud de la Suède ;
 Saint-Éman, commune française en Eure-et-Loir, dans la région Centre-Val de Loire.

Divers 
 L'eman (ou eman) est une langue bantoïde méridionale, parlée dans le sud-ouest du Cameroun.

Voir aussi